Alexander Mitz (ur. 17 stycznia 1990) – szwedzki skoczek narciarski, reprezentant klubu Holmens IF, wielokrotny medalista mistrzostw kraju, uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013.

Przebieg kariery 
W lutym 2005 zadebiutował w międzynarodowych zawodach, startując w mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi. Zarówno w nich, jak i rozgrywanych rok później mistrzostwach w Kranju zajmował miejsca poza czołową trzydziestką. W sezonie 2006/2007 zadebiutował w FIS Cup, zajmując 28. miejsce w konkursie w Örnsköldsvik. W marcu 2008 po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym. Na skoczni olimpijskiej w Whistler zajął 25. i 30. miejsce. Były to jego jedyne punkty w tym cyklu w sezonie.

W grudniu 2011 w Notodden dwukrotnie zajął miejsca w najlepszej dziesiątce FIS Cup. W styczniu 2012 po czteroletniej przerwie powrócił do startów w Pucharze Kontynentalnym. Pierwsze po zawodach w Whistler punkty zdobył rok później w Zakopanem, zajmując 27. miejsce. Znalazł się w składzie reprezentacji Szwecji na konkursy Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013. Zarówno na skoczni normalnej i dużej odpadł w kwalifikacjach po zajęciu 43. miejsca. Do dającej awans 40. pozycji zabrakło mu w pierwszym przypadku 4,6 punktu, a w drugim 11,6.

Sezon 2012/2013 był ostatnim, w którym Mitz występował na arenie międzynarodowej.

Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw kraju, w tym indywidualnym mistrzem na skoczni normalnej z 2012 i na dużej z 2013.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty w mistrzostwach świata chronologicznie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty w mistrzostwach świata juniorów chronologicznie

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Mistrzostwa Szwecji 
Podano pozycje medalowe

Zimowe

Letnie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990